Ženská čtyřhra BNP Paribas Poland Open 2021 probíhala v druhé polovině července 2021. Do deblové soutěže gdyňského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct párů. Jednalo se o úvodní ročník v tenisovém klubu Arka.

ítězem se stal třetí nasazený, kazachstánsko-běloruský pár Anna Danilinová a Lidzija Marozavová, který ve finále zdolal ukrajinsko-polské turnajové čtyřky Katerynu Bondarenkovou s Katarzynou Piterovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly  premiérovou společnou trofej. Danilinová na okruhu WTA Tour vybojovala  první kariérní titul a pro Marozavovou to bylo druhé turnajové vítězství ve čtyřhře.

Nasazení párů 

  Miju Katová /  Renata Voráčová (semifinále)
  Jekatěrine Gorgodzeová /  Oxana Kalašnikovová (semifinále)
  Anna Danilinová /  Lidzija Marozavová (vítězky)
  Kateryna Bondarenková /  Katarzyna Piterová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Poland Open
Sport v Polsku v roce 2021
Sport v Gdyni
WTA Tour 2021